mpj – codice ISO 639-3 della lingua martu wangka